Луї Мішель Франсе Доєр () (28 січня 1811–1863) — французький зоолог і агроном.

Описані таксони 
 Eupleres (Doyère, 1835)
 Eupleres goudotii (Doyère, 1835)
 Echiniscus granulatus (Doyère, 1840)
 Echiniscus spinulosus (Doyère, 1840)
 Echiniscus testudo (Doyère, 1840)
 Hypsibius dujardini (Doyère, 1840)
 Milnesium (Doyère, 1840)
 Milnesium tardigradum (Doyère, 1840)
 Myscelia ethusa (Doyère, 1840)
 Ramazzottius oberhaeuseri (Doyère, 1840)

Бібліографія 
 1838: французький переклад La Géologie et la minéralogie dans leurs rapports avec la théologie naturelle Вільям Бакленд (1784–1856) (у двох томах, Париж).
 1852 : Recherches sur l'alucite des céréales, l'étendue de ses ravages et les moyens de les faire cesser, suivies de quelques résultats relatifs à l'ensilage des grains (Париж).

Джерела 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
 Philippe Jaussaud & Édouard R. Brygoo (2004). Du Jardin au Muséum en 516 biographies. Muséum national d'histoire naturelle de Paris : 630 p.

Французькі зоологи
Автори зоологічних таксонів